Arguel kan avse två kommuner i Frankrike:

 Arguel, Doubs i Doubs
 Arguel, Somme i Somme